Татарешты (, Тэтэрешть) — село в Страшенском районе Молдавии. Относится к сёлам, не образующим коммуну.

География 
Село расположено на высоте 126 метров над уровнем моря.

Население 
По данным переписи населения 2004 года, в селе Тэтэрешть проживает 1498 человек (720 мужчин, 778 женщин).

Этнический состав села:

Примечания 

Населённые пункты Страшенского района